Vilhelm nume de botez masculin,  de origine germanică care se poate referi la:
nume de sfinți:
„Wilhelm von Aquitanien” (754 - 812) un călugăr declarat sfânt din Gellone (Montpellier) patronul armelor.
nume de persoane:
Vilhelm Cuceritorul un rege normand învingător în bătălia de la Hastings
Wilhelm I primul împărat german
Wilhelm II ultimul împărat german
Wilhelm de Orania (1533-1584)
Wilhelm al VIII-lea, Landgraf de Hesse-Kassel (1682-1760)
Wilhelm I, Elector de Hesse (1743-1821)
Willem I al Țărilor de Jos (1772-1843)
Wilhelm al II-lea, Elector de Hesse (1777-1847)
Prințul Wilhelm de Baden (1792-1859)
Willem al II-lea al Țărilor de Jos (1792-1848)
Willem al III-lea al Țărilor de Jos (1817-1890)
Prințul Wilhelm de Baden (1829–1897)
Wilhelm al II-lea de Württemberg (1848-1921)
Wilhelm de Wied, principe al Albaniei (1876-1945)
Wilhelm, Prinț Moștenitor al Germaniei (1882-1951)
Prințul Wilhelm, Duce de Södermanland (1884-1965)
Wilhelm Tell, erou național elvețian

variante de la numele Vilhelm:
Bill varianta engleză de la William
Guglielmo, în italiană
Guilherme, in portugeză
Guillaume, in franceză
Guilielmus, in latină
Guillermo, in spaniolă
Liam, in irlandeză
Vilém, in cehă
Vilmos, in maghiară
Vilim, in unele limbi slave
Viliam, in slovacă
Wellem, pe Valea Rinului (vezi și Jan Wellem)
Welm, forma precurtată in germană
Wilko, variantă in germana de nord 
Wilm, variantă in germană (sau Willem)
Willm,  in germană
Wim,  in germană/olandeză
Willem in germană/olandeză/flamandă
Will,varianta engleză de la William
Willi și Willy, (prescurtare de la Willibald)
Willihalm (=Widhalm?)
William, variantă engleză 
Willken, in germană
Ville, in finlandeză
Wilgelm, in rusă

Vezi și
William
Listă de zile onomastice